Нижнее Городище — название населённых пунктов в России:

 Нижнее Городище — посёлок в Брасовском районе Брянской области
 Нижнее Городище — деревня в Частинском районе Пермского края